Petr Krajíček, Tsjechisch-Nederlandse tenniscoach, vader van Richard en Michaëlla Krajicek.
 Richard Krajicek, een voormalig Nederlandse tennisser. Tevens de halfbroer van Michaëlla Krajicek.
 Michaëlla Krajicek, een Nederlandse tennisster. Tevens de halfzus van Richard Krajicek.
 Austin Krajicek, een Amerikaanse tennisser.